Волотка:
 Во́лотка, володка, во́лоть — нить, жилка, волокно, растительное или животное.
 Д. В. Волотка — лыжник, победитель этапа Кубка мира, призёр Универсиады.